Паротита има више значења:

 Паротита (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Паротита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику